Oraovica est un toponyme qui peut désigner :
Oraovica (Grdelica), une localité de Serbie située sur le territoire de la Ville de Leskovac, district de Jablanica ;
Oraovica (Crkovnica), un village de Serbie situé sur le territoire de la Ville de Leskovac, district de Jablanica ;
Oraovica, une localité de Serbie située dans la municipalité de Preševo, district de Pčinja ;
Rahovicë/Oraovica, un village du Kosovo situé dans la commune (municipalité) de Kamenicë/Kosovska Kamenica, district de Gjilan/Gnjilane (selon le Kosovo) ou district de Kosovo-Pomoravlje (selon la Serbie) ;
Oraovica/Rahovicë, un village du Kosovo situé dans la commune (municipalité) de Zvečan/Zveçan, district de Mitrovicë/Kosovska Mitrovica.